Google Doodle je umělecká verze loga společnosti Google. Google Doodle reprezentuje události, jako jsou: prázdniny, výročí, nebo aktuální dění. Některé doodly byly omezeny na domovskou stránku Google pro konkrétní zemi, zatímco jiné se zobrazily globálně.

Leden

1. ledna 
Google slaví Nový rok přehlídkou animovaných ptáků a zelených vajec.

7. ledna 
Google znovu používá svůj doodle z 25. prosince 2015 v místech, kde se Vánoce slaví především podle Juliánského kalendáře.

9. ledna 
Google zvýraznil 41. výročí objevení Biosférické rezervace monarchy stěhovavého.

Google také poukázal na Den dětí, zobrazen v Thajsku.

11. ledna 
Americká stránka Google připomenula 131. narozeniny aktivistky za práva žen Alice Paulové.

12. ledna 
Google připomenul výročí 388. narozenin Charlese Perraulta.

16. ledna 
Google zvýraznil Den učitelů, zobrazen v Thajsku.

18. ledna 
Google zvýraznil Den Martina Luthera Kinga.

19. ledna 
Google připomenul výročí 127. narozenin Sophie Taeuber-Arpové.

Google také oslavil 90. výročí narozenin Josého Alfreda Jiméneze.

21. leden 
Google oslavil výročí 93. narozenin Lola Florese.

Google také připomenul 127. výročí narozenin Naguiba el-Rihaniho.

22. leden 
Google oslavil výročí 151. narozenin Wilbura Scoville.

Reference

Externí odkazy 
 Google Doodles Archive (with images)

Google